Грундман — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Грундман, Роман Романович (1889—1941) — военный деятель, председатель Центробалта, начальник Морского инженерного училища, военинженер 1-го ранга.
 Грундман, Эльза Яковлевна (1891—1931) — российская революционная и советская партийная деятельница, сотрудница органов государственной безопасности.